Склад збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2006 

 

Докладніше… Груповий етап 
Група F

 1/8 фіналу 

 Чвертьфінал 

Бразилія
С 2006